De Kirin Cup 1985 was de 8e editie van de Kirin Cup. Het toernooi werd gehouden van 26 mei tot en met 6 juni 1985, het werd gespeeld in Japan. De winnaar van dit toernooi was FC Santos uit Brazilië, zij wonnen dit toernooi voor 1e keer. Er werd eerst in een groep gespeeld, de twee teams die die nummer 1 en 2 werden in die groep speelden de finale in Tokio.

Eindstand

Wedstrijden

Finale

Voetbal in 1985
Kirin Cup